Cyclopicina dilatata – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopicina. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1921 roku na podstawie prac naukowych norweskiego hydrobiologa Georga Ossiana Sarsa.

Przypisy 

Cyclopicinidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1921 roku